Lista över de 17 kommuner i provinsen Massa-Carrara i Italien.

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|}

Källor 

 
Kommuner i provinsen Massa-Carrara